Витюгов — фамилия. Известные носители:

 Витюгов, Максим Алексеевич (род. 1998) — российский футболист.
 Витюгов, Никита Кириллович (род. 1987) — российский шахматист.